Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013 – zawody lekkoatletyczne podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży odbyły się na Sportpark Maarschalkerweerd w Utrechcie od 15 do 19 lipca. W imprezie startowali zawodnicy z roczników 1997 i 1998.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011
 Lekkoatletyka na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Holandii
Olimpijski festiwal młodzieży Europy
2013 w Holandii